Sacchi ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Sacchi (1599–1661), italienischer Maler
 Arrigo Sacchi (* 1946), italienischer Fußballtrainer

 Enzo Sacchi (1926–1988), italienischer Radrennfahrer
 Fabio Sacchi (* 1974), italienischer Radrennfahrer
 Fabrizia Sacchi (* 1971), italienische Schauspielerin
 Federico Sacchi (* 1936), argentinischer Fußballspieler
 Filippo Sacchi (1887–1971), italienischer Journalist, Schriftsteller, Filmkritiker und Lehrer
 Floraleda Sacchi (* 1978), italienische Harfen-Solistin, Komponistin und Musikwissenschaftlerin
 Gaetano Sacchi (1824–1886), italienischer Politiker, Karbonar und Flüchtling in Zürich und Locarno
 Gianni Sacchi (* 1960), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Casale Monferrato
 Luca Sacchi (* 1968), italienischer Schwimmer
 Luigi Sacchi (1805–1861), italienischer Maler, Holzschneider, Graveur, Lithograf und Fotograf